Bergstraße Radebeul steht für:

 Mittlere Bergstraße (Radebeul)
 Obere Bergstraße (Radebeul)